Thomasites puede referirse a:
Thomasites, un  tipo de género de los Ammonites.
Los Thomasites o Los Tomasitos, grupo de profesores estadounidenses enviados a establecer un sistema educativo en Filipinas que tuviese como base el inglés.